Laren (von lateinisch lar, Mehrzahl lares) steht für:
 Laren, Schutzgeister in der römischen Mythologie

Laren (Mehrzahl von niederländisch laar „Lichtung im Wald“) steht für:
 Laren (Noord-Holland), eine niederländische Gemeinde
 Laren (Gelderland), ein niederländisches Dorf
 den flämischen Namen der französischen Gemeinde Laires

Siehe auch:
McLaren